Срам — многозначный термин, может обозначать:

 Позор — оценка действия человека ставшее известным другому человеку по отношению к которому «позор» является нарушением общепринятой точки зрения, формы поведения и законов морали.
 Стыд —  чувство, объектом которого является какой-либо поступок или качество субъекта. 
 Наружные половые органы человека.